U66 steht für:
 HMS Starling (U66), eine Sloop der modifizierten Black-Swan-Klasse der britischen Royal Navy

U 66 bezeichnet:
 SM U 66, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 66 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U66